Beatriz de Portugal puede referirse a varias infantas y nobles portuguesas:

 Beatriz de Portugal (1347-1381), infanta portuguesa, hija de Pedro I de Portugal.
 Beatriz de Portugal (1373 - c. 1420), reina de Portugal y reina consorte de Castilla por su matrimonio con Juan I de Castilla.
 Beatriz de Portugal, condesa de Buelna (1382–después de 1405), hija del infante Juan de Portugal, I duque de Valencia de Campos y nieta del rey Pedro I de Portugal.
 Beatriz de Portugal (1386-1439), noble portuguesa, hija natural de Juan I de Portugal y de Inés Pires..
 Beatriz de Portugal (1430-1506), infanta portuguesa, duquesa de Viseu y madre del rey Manuel I de Portugal.
 Beatriz de Portugal (1504-1538), infanta portuguesa y duquesa de Saboya por su matrimonio con Carlos III de Saboya.
 Beatriz de Portugal (1530), infanta portuguesa, hija de Juan III de Portugal.